

Tihany 

|}

Weblinks 

 Baudenkmale Tihany

Einzelnachweise 

Tihany